Fernando Montero de Espinosa (siglo XVII) (-1645), religioso español, arzobispo de Manila.
 Fernando Montero de Espinosa y Herrera (1825-1900), ingeniero militar y político español.